Деррін Шеннон (,  8 грудня 1969, Беррі) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1988 року був обраний на драфті НХЛ під 4-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Вінніпег Джетс» та «Фінікс Койотс».

Загалом провів 551 матч у НХЛ, включаючи 45 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»
Уродженці Беррі (Онтаріо)